Вассенберг — многозначный термин:

 Вассенберг — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Вассенберг, Эверхард  — польско-австрийский историк XVII века, историограф эрцгерцога Леопольда Вильгельма Австрийского и Владислава IV, короля польского и великого князя литовского.
 Вассенберги — род правителей средневекового феодального государства Гельдерн, графы Гельдерна.